Дікі Мур (; 6 січня 1931, Монреаль — 19 грудня 2015, Монреаль) — канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.

Член Зали слави хокею з 1974 року. Володар Кубка Стенлі. Провів понад 800 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1947 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 18 років, захищав кольори команд «Монреаль Канадієнс», «Торонто Мейпл-Ліфс», «Сент-Луїс Блюз» та «Баффало Бізонс».

Загалом провів 854 матчі в НХЛ, включаючи 135 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Володар Кубка Стенлі в складі «Монреаль Канадієнс» — 1953, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960.
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1954, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961.
 Перша команда всіх зірок НХЛ — 1958, 1959.
 Трофей Арта Росса — 1958, 1959.
 Друга команда всіх зірок НХЛ — 1961.

Входить до числа 100 найкращих гравців НХЛ за версією журналу The Hockey News під 32 номером.

Статистика

Посилання 
 
 

Уродженці Монреаля
Канадські хокеїсти
Хокеїсти НХЛ з невикористовуваними номерами
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Монреаль Канадієнс»
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Сент-Луїс Блюз»
Хокеїсти АХЛ
Члени зали слави хокею